Brotons oder Brotóns ist der Familienname folgender Personen:

 Ernesto Jesús Brotóns Tena (* 1968), spanischer Geistlicher und Bischof von Plasencia
 Salvador Brotons i Soler (* 1959), katalanischer Dirigent, Flötist und Komponist